Ма́лая О́хта — муниципальный округ(бывший муниципальный округ № 34) в составе Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Население

Ссылки 
Официальный сайт Муниципального образования Малая Охта

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Красногвардейский район (Санкт-Петербург)